Четрдесет друга сезона Светског купа у алпском скијању почела је у октобру 2007. у Зелдену у Аустрији а завршена је 15. марта 2008. у Бормију у Италији.

Екипно такмичење које је требало да се одржи наредног дана је отказано због лоших временских прилика.

Победници у укупном поретку су били Боди Милер и Линдси Вон, обоје из САД. То је други пут да су обе титуле освојили амерички скијаши, први пут је то било 1983.
Милер је победио испред Аустријанца Бенјамина Рајха са предношћу од 111 бодова, док је Вонова победила такође испред Аустријанке Никол Хосп са предношћу од 220 бодова.

Аустрија је по 20. пут узастопно победила у купу нација, освојивши двоструко више поена од другопласиране Швајцарске.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Екипно такмичење

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак после 40 трка.

Спуст 

Коначни поредак после 9 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 8 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 11 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 5 трка.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак после 35 трка.

Спуст 

Коначни поредак после 9 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 6 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 9 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 3 трке.

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 75 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 40 трка.

Жене 

Коначни поредак после 35 трка.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2007.
Алпско скијање у 2008.